

Geografia
 Arrondissement di Mantes-la-Jolie – suddivisione amministrativa francese nel dipartimento degli Yvelines, regione dell'Île-de-France
 Cantone di Mantes-la-Jolie – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Mantes-la-Jolie
 Mantes-la-Jolie – comune francese del dipartimento degli Yvelines, regione dell'Île-de-France
 Stazione di Mantes-la-Jolie, in francese Gare de Mantes-la-Jolie – stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie

Persone
 Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight (1975) – attrice, produttrice cinematografica e regista statunitense con cittadinanza cambogiana
 Aurora Jolie (1988) – attrice pornografica statunitense
 Jenaveve Jolie, nota anche come Jenaveve Joli o Jenevieve (1984) – attrice pornografica statunitense
 Rudolf Adrianus Jolie (1976) – chitarrista olandese

Altro
 Douce Dame Jolie – canzone del XIV secolo, composta dal compositore francese Guillaume de Machaut
 Jolie Madame, in italiano "Bella signora" – profumo femminile dell'azienda di profumeria francese Parfums Pierre Balmain
 Jolie nana – singolo della cantante maliana naturalizzata francese Aya Nakamura
 Ma Jolie – opera di Pablo Picasso